Hochleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hochleitner (1881–1966), österreichischer Politiker (CSP, VF, ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter

 Anton Hochleitner (1927–2018), deutscher Politiker (SPD)
 Dorothea Hochleitner (1925–2012), österreichische Skirennläuferin
 Erich Hochleitner (1930–2019), österreichischer Diplomat
 Margarethe Hochleitner (* 1950), österreichische Kardiologin
 Martin Hochleitner (* 1970), österreichischer Kunsthistoriker
 Michael Hochleitner (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Ricardo Díez-Hochleitner (1928–2020), spanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Verena Hochleitner (* 1969), österreichische Grafikerin, Bilderbuchillustratorin und -autorin